Мика Сало (на фински: Mika Juhani Salo) е финландски пилот от Формула 1. Роден е на 30 ноември 1966 в Хелзинки, Финландия).

Живее в Лондон, Англия.

Започва да кара карт на 6 години. Състезава се успешно във Формула Форд 1600. През 1988 е европейски, скандинавски и финландски шампион с 14 победи от 14 старта, 10 пол-позишъна и най-бързи обиколки на всички писти. После се състезава в британската Формула 3, All-Japan F3000.

През 1994 започва кариерата си във Формула 1 с Лотус.

Големия му талант се проявява обаче, чак през 1999 г., когато замества Михаел Шумахер който счупва крак на „Силвърстоун“, в тима на Ферари.

Лични Данни 
Женен за Норико Сало, има син Макс.

Висок 1,75 m

Тегло 66 кг

Спортува още – Сноуборд, Скуош, Маунтийнбайк

Кариера във Формула 1 
2-ри места –1

3-ти места – 1

Отбори 
 Лотус, 1994
 Тирел, 1995 – 1996
 Тирел Форд, 1997
 Ероуз, 1998
 БАР(3 старта), 1999
 Ферари(6 старта), 1999
 Заубер, 2000
 Тойота, 2001 (тест-пилот)
 Тойота, 2002

През 2003 година се състезава в КАРТ сериите – САЩ като най-доброто му класиране е 3-то място.

Също през 2003 участва в 24-те часа на Льо Ман за отбора на Ауди но отпада поради техническа повреда.

Резултати от Формула 1

Вижте също 
 Формула 1
 Пилоти от Формула 1

Външни препратки 
 Уебсайт 

Финландски пилоти от Формула 1
Родени в Хелзинки